

Sigle
 Guided Bomb Unit – bomba guidata
 Grønlands Boldspil-Union  – nome danese della federazione calcistica groenlandese

Codici 
 GBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khashm El Girba (Sudan)
 gbu – codice ISO 639-3 della lingua gagadu